L'édition 2017 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 23 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Ivan Dodig et Marcel Granollers celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Nick Kyrgios, du Britannique Aljaž Bedene, des Espagnols Rafael Nadal et Fernando Verdasco et du Luxembourgeois Gilles Müller. Ils sont respectivement remplacés par Borna Ćorić, Vasek Pospisil, Donald Young, Florian Mayer et João Sousa.

Pendant le tournoi 
En double, Henri Kontinen et John Peers, têtes de série 1, et Raven Klaasen et Rajeev Ram, têtes de série 3, sont battus dès leur entrée en lice. Ces 2 paires sont qualifiées pour le Masters de Londres.

Après 17 années passées sur le circuit, le Suisse Marco Chiudinelli, âgé de 36 ans, prend sa retraite à l'issue du tournoi.

Roger Federer et Juan Martín del Potro se retrouvent en finale pour la  fois à Bâle. L'Argentin s'est imposé lors des deux premiers duels en 2012 et 2013.

Lauréats 
Roger Federer remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Juan Martín del Potro. Il s'agit de son  sacre de la saison et de son  titre à Bâle.

En double, Ivan Dodig et Marcel Granollers, vainqueur l'an dernier aux côtés de Jack Sock, décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Fabrice Martin et Édouard Roger-Vasselin. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2017
Sport en Suisse en 2017
Tennis en octobre 2017